Museo del  puede referirse a varios museos:

 Museo del  Un museo dedicado a las usanzas de  de Colombia.
 Museo del  Un museo dedicado a las usanzas de  de Chile.